Claus Nissen ist der Name folgender Personen:

* Claus Nissen (Bibliothekar) (1901–1975), deutscher Naturwissenschaftler und Bibliothekar 
 Claus Nissen (Schauspieler) (1938–2008), dänischer Schauspieler